Le terme « rallye » peut désigner :
 Rallye automobile, un sport automobile qui consiste en la pratique du rallye sous forme de course en voiture pour rallier un point donné ;
 Rallye (compétition), une compétition dans laquelle les concurrents doivent atteindre un objectif en passant par un certain nombre d'étapes, à l'aide d'indications pour chacune ;
 Rallye (soirée), une soirée mondaine organisée par des particuliers, à l'origine en conclusion d'un rallye ;
 Rallye dansant, une organisation permettant à des jeunes de se retrouver régulièrement dans des soirées dansantes ou autres activités sociales ;
 Rallye, une entreprise française de grande distribution ;
 Le Morane-Saulnier Rallye, un avion de tourisme ;
 Rallye de fin d'année : tendance haussière d'une valeur boursière en décembre (par opposition au rallye baissier les semaines précédentes).
 Rallye des apparts (soirée) : concept de soirée, consistant à aller dans 3 appartements différents lors d'une même soirée où l'on va déguster un cocktail d'entrée et boire de l'alcool et faire la fête chez les 3 différents hôtes que l'on ne connaît généralement pas.
 Rallye Continental, une action internationale inclusive et participative dans le domaine de l'enseignement.
 Rallye (Rally), dix-huitième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2014.

Notes et références